Con il nome di trota macrostigma si intendono due specie di pesci appartenenti al genere Salmo, alla famiglia Salmonidae ed all'ordine Salmoniformes

Salmo macrostigma o Trota dell'Atlante diffusa ed endemica della catena dell'Atlante nel Nord Africa (ed assente dal territorio italiano).

Salmo cettii o Trota sarda diffusa ed endemica dell'Italia centromeridionale.